Thomas Mann peut désigner :
 Thomas Mann (1856 - 1941), syndicaliste britannique ;
 Thomas Mann (1875-1955), écrivain allemand ;
 Thomas Mann (1946-), homme politique allemand ;
 Thomas Mann (1991-), acteur américain.